Брю́хер () — немецкая фамилия. Известные носители: 

 Брюхер, Хайнц (1915—1991) — немецкий ботаник и генетик.
 Брюхер, Николя (1874—1957) — люксембургский художник.
 Хамм-Брюхер, Хильдегарда (1921—2016) — немецкий политик.

См. также 
 Блюхер
 Брюхерт, Ханс-Дитер